Björsjötjärn kan syfta på:
Björsjötjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (9,1 ha)
Björsjötjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (33 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn